Duino, dt. alt Tybein und Thübein, steht für: 
 Duino (Ort), Ort in der Gemeinde Duino-Aurisina, Provinz Triest, Italien (slowen. Devin)
 Herren von Duino, Ministerialen in Aquilea und Görz 1150 bis ca. 1400
 Herrschaft Duino, Territorium an der Adria bis in die Neuzeit  

Siehe auch:
 Devin